Rabenkopf ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Berge und Gipfel (sortiert nach Höhe):
 Rabenkopf (Ötztaler Alpen) (3394 m), in den Ötztaler Alpen bei Mals im Vinschgau, Südtirol
 Rabenkopf (Kitzbüheler Alpen) (2074 m), in den Kitzbüheler Alpen bei Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Rabenkopf (Hohe Tauern) (1958 m), in der Venedigergruppe bei Wald im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Rabenkopf (Chiemgauer Alpen) (1593 m), in den Chiemgauer Alpen am Fellhorn bei Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Rabenkopf (Bayerische Voralpen) (1555,5 m), in den Bayerischen Voralpen bei Jachenau und Kochel, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rabenkopf (Harz) (547,4 m), im Harz bei Ilfeld (Harztor), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Rabenkopf (Oestrich) (523,0 m), im Taunus nahe Oestrich (Oestrich-Winkel), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Rabenkopf (Hausen vor der Höhe) (466,2 m), im Taunus nahe Hausen vor der Höhe (Schlangenbad), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Rabenkopf (Langer Wald) (446,1 m), im Langen Wald bei Naumburg, Landkreis Kassel, Hessen
 Rabenkopf (Ödenburger Gebirge) (409 m), im Ödenburger Gebirge bei Ritzing, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland

Naturdenkmal und Naturschutzgebiet:
 Ödland am Rabenkopf, Naturdenkmal im Gewann Am Rabenkopf bei Nieder-Ingelheim (Ingelheim am Rhein), Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Rabenkopf (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Langenthal, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Rabengrundkopf